Лома Кабаљо има више значења:

 Лома Кабаљо, Сан Фелипе (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Кабаљо (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику